UEFA Europa League 2013-14 var den 43. udgave af den næsthøjst rangerende europæiske klubturnering i fodbold, den femte udgave siden relanceringen af turneringen til UEFA Europa League fra UEFA Cup. 

Finalen blev spillet på Juventus Stadium i Torino, Italien, og blev vundet af spanske Sevilla FC over portugisiske Benfica efter straffesparkskonkurrence.

Kvalifikation 

I kvalifikationsrunderne og i playoff-runden er holdene inddelt i seedet og useedet hold baseret på deres UEFA klub koefficient i 2013, og derefter udtrukket i "knald eller fald"-kampe. Hold fra samme land kan ikke møde hinanden.

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen for første og anden kvalifikationsrunde blev afholdt 24. juni 2013. De første kampe blev spillet den 2., 3. and 4. juli, mens returkampene blev spillet 9., 10. og 11. juli 2013.

Inter Turku lodged a protest after losing the second leg to Víkingur Gøta, and two match officials were later banned for life by UEFA for attempted match-fixing.

|}

Noter

Anden kvalifikationsrunde 
De første kampe blev spillet 16. og 18. juli, mens returkampene blev spillet 25. juli 2013.

|}

Noter

Tredje kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen for den tredje kvalifikationsrunde blev afholdt 19. juli 2013. Den første kamp blev spillet den 1. august, mens returkampen blev spillet 8. august 2013.

|}

Play-off 
Lodtrækningen til play-offrunden blev afholdt 9. august 2013. Den første kamp blev spillet 22. august, mens returkampen blev spillet 29. august 2013.

|}

Noter

Gruppespil

Gruppe A 

|

|}

Gruppe B 

|

|}

Gruppe C 

|

|}

Gruppe D 

|

|}

Gruppe E 

|

|}

Gruppe F 

|

|}

Gruppe G 

|

|}

Gruppe H 

|

|}

Gruppe I 

|

|}

Gruppe J 

|

|}

Gruppe K 

|

|}

Gruppe L 

|

|}

Slutspil

Overblik

Sekstendelsfinaler 
Lodtrækningen for seksten- og ottendedelsfinalerne blev afholdt den 16. december 2013. Den første kamp blev spillet 20. februar, mens returkampen blev spillet 27. februar 2014. 

|}

Ottendedelsfinaler 
Den første kamp blev spillet 13. marts, mens returkampen blev spillet 20. marts. 

|}

Kvartfinaler 
Lodtrækningen for kvartfinalerne blev afholdt den 21. marts 2014. Den første kamp blev spillet 3. april, mens returkampen blev spillet 10. april 2014. 
 

|}

Semifinaler 
Lodtrækningen til semifinalerne og finale (for at bestemme "hjemmeholdet" af administrative årsager) blev afholdt den 11. april 2014. Den første kamp blev spillet 24. april, mens returkampen blev spillet 1. maj 2014. 

|}

Finale

Statistik 
Statistik uden kvalifikation og play-off.

Topmålscorere

Topassister

Referencer

Se også 
 UEFA Champions League 2013-14